Krog – centro abitato della Slovenia
 Antije Krog – scrittrice sudafricana
 Magnus Krog – sportivo norvegese

Pagine correlate 
 Krogh

Altri progetti